Klub Storvreta IBK – szwedzki męski klub unihokejowy z siedzibą w Uppsali, założony w 1989 roku. Aktualnie jedna z największych i najprężniej działających drużyn unihokejowych w Szwecji. W swym dorobku posiada 4 tytuły Mistrza Szwecji zdobyte w sezonach 2010, 2011, 2012 i 2016

Sukcesy

Krajowe 
 Superliga szwedzka w unihokeju mężczyzn

 1. miejsce( 5 x ): 2009/10, 2010/2011, 2011/2012, 2015/2016, 2017/2018
 2. miejsce( 1 x ): 2013/2014
 3. miejsce( 5 x ): 2003/04, 2004/05, 2006/2007, 2008/2009, 2012/2013

Międzynarodowe 
 Puchar Mistrzów IFF
 1. miejsce – 2012
 3. miejsce – 2011

Drużyna

Kadra w sezonie 2015/2016 
Skład aktualny na dzień 3 stycznia 2016.

Wyniki w sezonach

Superliga szwedzka w unihokeju mężczyzn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Storvreta IBK

Sport w Uppsali
Szwedzkie kluby unihokejowe